Миксер може бити:
 ручни миксер, уређај за мешање хране
 џуркало, дрвена претеча ручног
 мешалица, миксер за бетон
 миксер звука, техничко занимање
 стојећи миксер, синоним за блендер
 ди-џеј миксета, конзола за миксовање
 видео-миксер, конзола за миксовање